Mussel Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mussel Rock (Del Norte County, Kalifornien)
 Mussel Rock (Humboldt County, Kalifornien)
 Mussel Rock (San Mateo County, Kalifornien)
 Mussel Rock (Oregon)